Vähän-Harvajan Niemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Kotka-Fredrikshamn  och landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Vähän-Harvajan Niemi söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Vähän-Harvajan Niemi.  Närmaste större samhälle är Fredrikshamn,  km nordväst om Vähän-Harvajan Niemi. I omgivningarna runt Vähän-Harvajan Niemi växer i huvudsak barrskog. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kymmenedalen